Ernst August von Hannover ist der Name folgender Personen:

 Ernst August (Hannover) (1629–1698), Kurfürst von Hannover, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, Fürstbischof von Osnabrück
 Ernst August II. von Hannover (1674–1728), Fürstbischof von Osnabrück, Duke of York and Albany
 Ernst August I. (Hannover) (1771–1851), König von Hannover, Duke of Cumberland and Teviotdale
 Ernst August von Hannover (1845–1923), Prinz von Großbritannien und Irland, Kronprinz von Hannover, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, Duke of Cumberland and Teviotdale und Earl of Armagh
 Ernst August (Braunschweig) (1887–1953), letzter regierender Herzog von Braunschweig-Lüneburg
 Ernst August von Hannover (1914–1987), Oberhaupt des Hauses Hannover
 Ernst August von Hannover (1954) (* 1954), Oberhaupt des Hauses Hannover
 Ernst August von Hannover (1983) (* 1983), prominenter Welfe, Sohn des vorigen